

Toponyme 

 Jau-Dignac-et-Loirac, une commune du Sud-Ouest de la France ;
 El Jau, une localité de la municipalité de Santa Fe, en Espagne

 Jaú, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Jaú do Tocantins, une municipalité de l'État du Tocantins ;
 Microrégion de Jaú, une microrégion de la mésorégion de Bauru de l'État de São Paulo au Brésil ;
 Parc national de Jaú au nord-est de Manaus (Brésil).

Personnalité 

 Euclydes Barbosa, un joueur de football brésilien.

 Fabrice Jau (1978-), un footballeur français ;
 Michel Jau (1951-), un haut fonctionnaire français.

Homonymie de toponyme